Корбан (, корбан, мн. число , корбанот — производное от корня  — «приближать», «соединять») — жертвоприношение в иудаизме.

Корбан () — белорусская фамилия. Известные носители:
 Корбан, Владимир Иванович (1910—1971) — белорусский советский баснописец, сатирик, переводчик.
 
 Корбан, Кирилл Игоревич (род. 1989) — российский футболист.
 Корбан, София (род. 1956) — румынская гребчиха.